Fred (temperatura) absència de calor
 Clima fred
 Fred (dibuixant) dibuixant i guionista de còmics francès d'origen grec.
 Acrònim de freenet reference daemon, un servei Freenet